Давид II (1324—1371) — король Шотландии (1329—1332).
 Давид II (1497—1540) — император (негус) Эфиопии (1508—1540).
 Давид II (1678—1722) — царь Кахетии (1709—1722).
 Давид II Какагеци — армянский католикос в IX веке.